Kesalo – centro abitato georgiano nella Municipalità di Gardabani
 Kesalo – centro abitato georgiano nella Municipalità di Marneuli